Aeromobile für:

 AeroMobile Communications, ein Mobilfunkanbieter für den Flugverkehr.
 Tatarinow Aeromobile, ein Hubschrauber Prototyp
 Aeromobil, ein Flugauto aus der Slowakei